На Евровидении 1984 Ирландию представила Линда Мартин с песней Terminal 3. Ирландия заняла 2 место со 137 баллами. Наибольшее количество баллов (12) Ирландии дали Бельгия, Италия, Швеция, Швейцария. Максимальное количество баллов (12) Ирландия выставила Швеции.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1984»